Landrin ist der Familienname folgender Personen:

 Christophe Landrin (* 1977),  	französischer Fußballspieler
 Jean-Noël Landrin (1752–1802), französischer General